Maria Bueno e Darlene Hard hanno battuto in finale Sandra Reynolds e Renee Schuurman 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Maria Bueno /  Darlene Hard (Campionesse)
 Margaret Hellyer /  Yola Ramírez (quarti di finale)

 Karen Hantze /  Janet Hopps (semifinali)
 Sandra Reynolds /  Renee Schuurman (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1960